Castelo de mota
 Motocicleta
 MotA — proteína